Uddgren är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

 Anna Hofman-Uddgren (1868–1947), svensk skådespelerska och sångerska
 Carl Uddgren (1826–1913), svensk präst
 Gerda Uddgren (1875–1961), svensk läkare
 Gustaf Uddgren (1865–1927), svensk poet och journalist
 Hugo Uddgren (1876–1955), svensk militärhistoriker

Svenska efternamn